Уэстон-сьюпер-Мэр:

 Уэстон-сьюпер-Мэр — приморский курортный город и гражданский округ в Северном Сомерсете, в Англии.
 Уэстон-сьюпер-Мэр — английский футбольный клуб из города Уэстон-сьюпер-Мэр, Сомерсет.